GPRS-роуминг - разновидность роуминга, позволяющая абоненту пользоваться услугами на базе технологии GPRS со своей SIM-картой за пределами домашней сети. Как правило, цены на GPRS-трафик во внутрисетевом роуминге по России те же, что и в домашней сети, либо незначительно выше. Так, первый общероссийский оператор сотовой связи — ОАО «МегаФон» — установил единые по всей сети тарифы на внутрисетевой GPRS-роуминг.

В роуминге в сетях других операторов, в том числе за рубежом они могут быть существенно выше.

Доступные услуги:

 WAP-доступ,
 Интернет-доступ,
 MMS.

См. также 
 Роуминг
 GPRS

GPRS
Роуминг